El término Peacock (pavo real en inglés) puede hacer referencia a:
 Peacock (servicio de streaming), servicio de transmisión de vídeo estadounidense propiedad de NBCUniversal.
 Peacock (canción), una canción interpretada por la cantante estadounidense Katy Perry.
 Peacock (estrella), el nombre de la estrella Alfa Pavonis.